Премия «Золотой орёл» за лучшую режиссёрскую работу вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России с 2003 года.

Список лауреатов и номинантов

2000-е

2010-е

Лидеры среди лауреатов

3 премии 

 Андрей Звягинцев (2012 - Елена, 2015 - Левиафан, 2018 - Нелюбовь) - 4 номинации

2 премии 

 Карен Шахназаров (2009 - Исчезнувшая империя, 2010 - Палата № 6) - 3 номинации
 Алексей Учитель (2006 - Космос как предчувствие, 2011 - Край) - 3 номинации
 Андрей Кончаловский (2017 - Рай, 2021 - Дорогие товарищи!) - 4 номинации

Лидеры среди номинантов

4 номинации 

 Андрей Звягинцев (2004 - Возвращение, 2012 - Елена, 2015 - Левиафан, 2018 - Нелюбовь) - 3 премии
 Андрей Кончаловский (2003 - Дом дураков, 2015 - Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына, 2017 - Рай, 2021 - Дорогие товарищи!) - 2 премии

3 номинации 

 Алексей Учитель (2006 - Космос как предчувствие, 2009 - Пленный, 2011 - Край) - 2 премии
 Карен Шахназаров (2009 - Исчезнувшая империя, 2010 - Палата № 6, 2013 - Белый тигр) - 2 премии
 Николай Лебедев (2003 - Звезда, 2014 - Легенда № 17, 2017 - Экипаж)
 Валерий Тодоровский (2005 - Мой сводный брат Франкенштейн, 2010 - Стиляги, 2018 - Большой) - 1 премия

2 номинации 

 Алексей Попогребский (2008 - Простые вещи, 2011 - Как я провёл этим летом)
 Никита Михалков (2008 - 12, 2015 - Солнечный удар) - 1 премия
 Александр Миндадзе (2012 - В субботу, 2016 - Милый Ханс, дорогой Пётр)
 Алексей Федорченко (2011 - Овсянки, 2019 - Война Анны) - 1 премия
 Жора Крыжовников (2014 - Горько!, 2021 - Лёд 2)

Примечания

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую режиссёрскую работу

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»
Премии за режиссуру